Желязка е българско женско име, женска форма на по-популярното мъжко собствено име Желязко, Желяз и др. Давано е на новородените като нарицателно, защитно име, да бъдат здрави като желязо, с крепко здраве, силни. Името е със славянски произход и не е сред популярните български женски имена и често се смята за остаряла форма. По-често се среща сред източните български говори.

Женски имена
Български имена